Russel Hobbs, né le  dans le quartier de Brooklyn, à New York aux États-Unis, est un batteur américain de fiction et membre du groupe Gorillaz. Il a été créé comme tous les autres membres du groupe par Damon Albarn et Jamie Hewlett. Il est habité par des fantômes, dont le seul connu est joué par Del tha Funkee Homosapien. Il est représenté en live par Cass Browne.

Biographie fictive 

L'enfance de Russel aux États-Unis est tourmentée par le fait qu'il est possédé par un démon. À cause de cela, il se fait renvoyer de son école. Il reste ensuite dans le coma pendant  jusqu'à ce qu'il soit exorcisé.

Puis, il rejoint le quartier de Brooklyn Heights où il entre dans un groupe de DJ's et de rappeurs.
Tout se passe bien jusqu'à ce qu'une descente d'un gang de rue rival ne tue toute sa bande, en faisant de lui le seul survivant. Il reste dans un état de choc et c'est à ce moment que les esprits de toute sa bande entrent en lui pour lui donner des talents de batteur, de rappeur et de danseur. Par la même occasion, ses yeux deviennent blancs.

Ensuite, ses parents l'envoient en Angleterre en espérant que sa situation va s'arranger, mais il y rencontre Murdoc Niccals à Londres et rejoint le groupe Gorillaz. Il lui arrive souvent de laisser les esprits de ses amis qui l'habitent prendre totalement le contrôle de son corps. Pendant ces moments, Russel se met à jouer des percussions comme un dieu et à rapper (Del Tha Funkee Homosapien lui prête sa voix).

Plus tard, après la deuxième séparation passagère du groupe (après l'album Demon Days), Murdoc s'isole avec 2D et une version robotisée de Noodle (la vraie Noodle étant crue morte) sur une île en plastique, "Plastic Beach", dans le but de sortir un nouvel album, sans prévenir Russel (ses talents de batteur seront remplacés par des boîtes à rythmes). Lorsqu'il apprend la nouvelle, il est furieux, et décide de se jeter à la mer et d'aller chercher Plastic Beach. C'est en nageant vers l'île qu'il absorbe des substances chimiques dues à la pollution de l'océan qui le font devenir géant. Il rencontrera la "vraie" Noodle, elle aussi venue chercher l'île. Bien qu'ils ne fassent plus vraiment partie du groupe, on peut les voir dans le clip de On Melancholy Hill.

Les deux compères finissent par trouver l'île au moment où celle-ci se fait attaquer par des pirates. Les protagonistes alors en danger fuient Plastic Beach à toute vitesse sans avoir pu rencontrer Murdoc. Russel nage très longuement, avec Noodle sur le dos, jusqu'à ce qu'ils arrivent près du littoral japonais. Malheureusement, ils passent près d'un baleinier qui les attaque à l'aide d'un harpon. Russel se débat pour se libérer du harpon mais dans le fracas de la scène, Noodle tombe à l'eau, inconsciente. Russel perd connaissance également et son corps inerte dérive jusqu'aux eaux chaudes de la Mer Jaune, jusqu'à ce qu'il échoue sur une plage nord-coréenne. Il sera ensuite tracté jusqu'à la ville de Pyongyang, où il sera enfermé sous un dôme géant et utilisé comme attraction touristique. En effet, la population nord-coréenne pensait avoir trouvé Pulgasari, un monstre légendaire équivalent au Godzilla japonais. Seulement, peu de temps après, à cause du manque de nourriture, Russel retrouvera sa taille normale. Le leader du pays décida alors de le libérer, et lui donna une copie dédicacée d'un disque de Kim Sings Sinatra ainsi qu'un billet d'avion pour l'Angleterre en guise d'excuse. De retour à Londres, Russel erre dans les rues, jusqu'à rencontrer Jeff Wootton, un collaborateur de Gorillaz, qui l'invitera à squatter sur son canapé. Un jour, le téléphone de Jeff sonne. C'est Murdoc, il l'informe qu'il compte reformer le groupe pour un nouvel album. Ni une ni deux, Russel prend ses affaires et part retrouver le bassiste dans sa nouvelle maison, à l'Ouest de Londres.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 Biographie de Russel sur le site officiel de Gorillaz

Musicien de fiction
Personnage de fiction afro-américain
Personnage de fiction new-yorkais
Membre de Gorillaz